Калинівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Калинівська волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії;
 Калинівська волость — Вінницького повіту Подільської губернії.